Cherry Hill kan syfta på:

 Cherry Hill, New Jersey – en ort, Camden County, 
 Cherry Hill, Virginia – en ort, Prince William County, 
 Cherry Hill, Seattle – en stadsdel, Central District,